DLF steht als Abkürzung für:
 Debout la France, gaullistische Partei in Frankreich
 Diagnostischer Lesetest zur Frühdiagnose, Leistungstest zur Diagnose von Lese-Rechtschreibstörungen 
 Darfur Liberation Front, eine sudanesische Befreiungsbewegung
 Deutsche Latex-Forschungsgemeinschaft Kondome e. V., ein Zusammenschluss von verschiedenen Kondom-Herstellern, siehe Kondom#Qualitäts- und Gütesiegel
 Deutschlandfunk, der Name für das informations- und kulturorientierte Hörfunkprogramm des Deutschlandradios
 DLF-Trifolium Group, dänischer Saatguthersteller
 DLF Universal, das größte Immobilienunternehmen Indiens

DLF